Sphaeridia är ett släkte av urinsekter. Sphaeridia ingår i familjen Sminthurididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Sphaeridia